La grotte de Mala Balanica, transcrit du serbe Малa Баланицa (prononcer , qui signifie « petite Balanica »), est une grotte préhistorique située en Serbie.

Description 

La grotte de Mala Balanica est constituée d'une chambre de  sur 25 creusée dans un calcaire mésozoïque, dans la gorge de Sićevo en Serbie. Située à environ  au-dessus de la rivière Nišava, elle voisine la grotte de Velika Balanica de quelques mètres, avec laquelle elle forme le complexe de grottes de Balanica. Ce complexe fait l'objet de recherches archéologiques systématiques depuis 2005. La découverte d'outils lithiques du Paléolithique inférieur et d'ossements animaux y révèlent une occupation humaine ancienne accompagnée d'une activité de boucherie.

Mandibule BH-1 

Un fragment de mandibule humaine a été mis au jour dans la grotte de Mala Balanica en 2008 : le fossile BH-1. Elle contient encore  en place dans leurs alvéoles. Le propriétaire est un jeune adulte, mais son sexe reste inconnu.

Datation 

En 2013, ce fragment de mandibule a été daté entre  et  (soit autour de ), ce qui le place vers le milieu du Pléistocène moyen. Les fossiles européens de cette époque sont peu nombreux. On peut notamment citer les fossiles de la Sima de los Huesos, d'Aroeira, de Mauer, de Tautavel, de Swanscombe, de Ceprano et de Visogliano.

Attribution 

Contrairement à la Sima de los Huesos, dont les fossiles sont datés de , la dentition de la mandibule BH-1 ne présente aucun caractère protonéandertalien et semble provenir d'un type plus archaïque.

En 2016, l'analyse détaillée de la dentition confirme une minorité de points communs avec l'homme de Néandertal : elle est plus proche de la mandibule de Mauer, qui sert de référence pour Homo heidelbergensis, et des fossiles de la Caune de l'Arago, également classés dans cette espèce. En l'absence d'une plus grande variété de fossiles, cette mandibule a donc été attribuée à Homo heidelbergensis.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kozarnika
 Homo heidelbergensis
 Liste de fossiles d'hominidés

Grotte en Serbie
Site préhistorique en Serbie
Acheuléen